Боцвадзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Боцвадзе, Зейнаб (1944—1994) — советская грузинская актриса.
 Боцвадзе, Луарсаб Герасимович (1866—1919) — грузинский педагог и общественный деятель.
 Боцвадзе, Мераб (род. 1952) — советский актёр, грузинский политик.